hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Bedford (ang. Bedford County) w USA, w stanie Wirginia
 Bedfordshire – hrabstwo w Anglii